

Codici 
 SRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Borja (Bolivia)

Stati 
 SRJ (Savezna Republika Jugoslavija, in cirillico Савезна Република Југославија) – Repubblica Federale di Jugoslavia